Соколья Гора — остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск — Рославль. Расположен в 0,5 км от деревни Соколья Гора Смоленского района Смоленской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области